Karim Musa () è un centro abitato del distretto rurale di Qal'eh-ye Khavaje, nella circoscrizione centrale della provincia di Andika, in Iran.  Secondo il censimento del 2006, la popolazione ammontava a 83 abitanti, divisi in 14 famiglie.

Etimologia 
Il toponimo è composto da موسي, Mūsá, ovvero Mosè, e كريم, Karīm, ovvero uno dei 99 nomi di Allah, che in lingua araba prende il significato di "generoso".

Centri abitati del Khuzestan